Поромівська сільська рада — орган місцевого самоврядування Поромівської сільської територіальної громади, Волинська область, Іваничівський район
 Поромівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Хорошівський район